Shangrao kan avse följande platser i Kina:

 Shangrao – stad på prefekturnivå i Jiangxi-provinsen
 Shangrao, Shangrao  – härad under föregående
 Shangrao (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,15, long 116,91)  –  köping i Guandong-provinsen